Emmert ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Müller-Emmert (1922–2011), deutscher Jurist und Politiker (SPD)
 August Gottfried Emmert (1777–1819), deutscher Anatom und Botaniker
 Bruno Emmert (1880–1967), deutscher Chemiker und Hochschullehrer in Würzburg
 Claudia Emmert (* 1965), deutsche Kunsthistorikerin und Kuratorin
 Edgar Emmert (1908–1974), deutscher Jurist, Landrat im Landkreis Kronach
 Emil Emmert (1844–1911), Schweizer Ophthalmologe
 Ernst Emmert (1900–1945), deutscher Reserveoffizier und Jurist
 František Emmert (* 1974), tschechischer Schriftsteller
 František Gregor Emmert (1940–2015), tschechischer Komponist
 Friedrich Emmert (1802–1868), deutscher Botaniker
 Hedwig Emmert (* 1943), deutsche Malerin und Glaskünstlerin
 Heidi Emmert (* 20. Jh.), deutsche Organistin und Musikpädagogin
 Heinrich Emmert (1901–1974), deutscher Politiker
 Karl Friedrich Emmert († 1834), deutscher Mediziner und Veterinär
 Michael Emmert (* 1954), deutscher Künstler mit dem Schwerpunkt Malerei
 Steffen Emmert (* 1969), deutscher Mediziner mit Forschungsschwerpunkt schwarzer Hautkrebs
 Ulrich Emmert (1923–2000), deutscher Geologe
 Wilfried Emmert (* 1930), deutscher Dirigent und Generalmusikdirektor

Siehe auch:
 Emmertsches Gesetz